Charlois quartier de Rotterdam
 Auguste Charlois
 (1510) Charlois